Список видів роду скереда:

Список, який містить 252 визнаних видів роду скереда (Crepis) з родини Айстрових (Asteraceae), або Складноцвітих (Compositae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Невизнані види

Примітки

Посилання 

 Crepis в базі даних «Global Compositae Checklist» 
 Crepis на сайті «International Plant Names Index» 
 Crepis на сайті «Plantsystematics» 
 Crepis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Crepis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 Crepis «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 

 
Скереда
Скереда